F.Wettst. kan som auktorsförkortning betyda:

 Fritz Wettstein
 Fritz von Wettstein

Robotskapade auktorsförkortningar